Гільєрме Жіменес де Соуза (; 18 червня 1995, Рібейран-Прету, Бразилія — 28 листопада 2016, Ла-Уніон, Колумбія) — бразильський футболіст.
 Манель Жіменес (нар. 1976) — андоррський футболіст, півзахисник.
 Сержіо Жіменес (нар. 1984) — бразильський автогонщик.